Чемпионат Азии по боксу среди женщин 2015 года проводился в городе Уланчаб (Внутренняя Монголия, КНР) с 7 по 10 августа.

Медалисты

Распределение наград

Ссылки 
 Официальный сайт

2015
бокс
бокс
бокс
Международные соревнования по боксу в Китае
2015 год в боксе
Август 2015 года